Юсуп Батырмурзаев (; ) — казахстанский борец вольного стиля, чемпион Азии, участник Олимпийских игр в Токио.

Карьера 
Начинал заниматься борьбой в махачкалинской СШОР-3 под руководством Гаджимурада Магомедова, потом некоторое время тренировался в хасавюртовском «Спартаке». В 2013 году стал победителем юношеского турнира памяти Кади Абакарова в дагестанском селе Агвали. После чего перебрался в Казахстан, представляет Актюбинскую область. В мае 2019 года стал чемпионом Азии по борьбе среди молодёжи до 23 лет, после чего в апреле его торжественно встретили в дагестанском посёлке Сулак. В конце октября 2019 завоевал бронзовую медаль на молодёжном чемпионате мира до 23 лет. В феврале 2020 года стал чемпионом Азии. 22 ноября 2020 года стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана. В апреле 2021 года на азиатском лицензионном турнире в Казахстане Юсуп Батырмурзаев, одолев представителя Индии Сумита Малика, завоевал путёвку на Олимпиаду в Токио. 5 августа 2021 года Юсуп Батырмурзаев проиграл на туше на Олимпиаде в Токио первую схватку Геннадию Чудиновичу, представляющему Германию и выбыл из соревнований. 9 декабря 2021 Юсуп Батырмурзаев проиграл в первой схватке на чемпионате Казахстана 2021 и занял третье место. 28 июня 2022 года в Караганде впервые в своей карьере стал чемпионом Казахстана, в финале одолел Олега Болтина.

Личная жизнь 
Родился в дагестанском посёлке Сулак. По национальности — ногаец.

Достижения 
 Чемпионат мира по борьбе U23 2017 — 7;
 Чемпионат мира по борьбе U23 2018 — 13;
 Чемпионат Азии по борьбе U23 2018 — ;
 Чемпионат мира по борьбе U23 2019 — ;
 Чемпионат Азии по борьбе 2020 — 
 Олимпийские игры 2020 - 12;
 Чемпионат Казахстана по вольной борьбе 2021 - ;
 Чемпионат Казахстана по вольной борьбе 2022 - ;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Казахстана
Чемпионы Азии по вольной борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года